Příjmení Wonka nosí různé osobnosti:

František Wonka (1900–1967), český katolický duchovní
Pavel Wonka (1953–1988), český disident a vězeň komunistického režimu

filmové a literární postavy
Willy Wonka, filmová a literární postava z díla Karlík a továrna na čokoládu